Sezóna 1994/1995 byla 2. ročníkem 1. slovenské hokejové ligy. Vítězem se stal tým ŠK Iskra Banská Bystrica. Sestoupil tým HK Agro White Lady Levoča. Z 2. ligy naopak postoupil tým Polygón Nitra.

Základní část 

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 1994
Lední hokej v roce 1995